Józef Dąbrowski (zm. 1724), polski duchowny katolicki, franciszkanin reformata, kaznodzieja, pisarz ascetyczny
 Józef Dąbrowski (1842–1903), polski duchowny katolicki działający w USA, pedagog, uczestnik powstania styczniowego
 Józef Dąbrowski (1876–1926), pułkownik Korpusu Sądowego Wojska Polskiego, historyk, publicysta
 Józef Dąbrowski (1888–1940), urzędnik bankowy, porucznik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Dąbrowski (1891-1920), kapitan, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Dąbrowski (1897–1920), sierżant pilot, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Dąbrowski (1897–1956), nauczyciel, burmistrz Sanoka
 Józef Dąbrowski (1907–1937), działacz ludowego ruchu młodzieżowego
 Józef Dąbrowski (1912–1968), polski duchowny katolicki, kaznodzieja, wykładowca seminarium duchownego w Kielcach
 Józef Dąbrowski (1914–1992), polski duchowny katolicki, pallotyn, prowincjał Polskiej Prowincji Chrystusa Króla
 Józef Dąbrowski (1914–1943), oficer Gwardii Ludowej, działacz Polskiej Partii Robotniczej
 Józef Dąbrowski (ur. 1949), polityk polski, poseł na Sejm w latach 1997–2001, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność
 Józef Dąbrowski (ur. 1964), biskup pomocniczy diecezji London w Kanadzie